Райан Ммаэ Нвабебен Кабир (; 1 ноября 1997 года, Бельгия) — марокканский и бельгийский футболист, нападающего венгерского клуба «Ференцварош» и сборной Марокко.

Клубная карьера 
Ммаэ — воспитанник академии «Стандарда». До неё сменил множество коллективов, начав заниматься футболом в семь лет. В 2015 году подписал контракт с клубом на три года. 21 мая 2015 года дебютировал в Лиге Жюпиле в поединке против «Гент», выйдя на замену на 82-й минуте вместо Мехди Карсела-Гонсалеса.

C сезона 2015/2016 более активно подводился к команде. Принял участие в пяти матчах, был основным игроком в концовке первенства.

Карьера в сборной 
Вызывался в юношеские сборные Бельгии различных возрастов, однако основным игроком нигде стать не смог.

Семья 
Отец — камерунец, мать — мароканка. Есть старший брат, Сэми Ммаэ.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бельгии
Футболисты Марокко
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Васланд-Беверен»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Ференцварош»